La palabra Artaud puede referirse a:
Antonin Artaud, escritor francés.
Artaud, álbum del músico argentino Luis Alberto Spinetta bajo el nombre de Pescado Rabioso.